Gitanas steht für:

 Gitanas (Telenovela), mexikanische Fernsehserie (2004–2005) 
 Gitanas (Vorname), litauischer Vorname

Siehe auch:
 Gitana
 Gitanes
 Gitanos